Mycielin steht für folgende Orte in Polen:

 Gmina Mycielin, Dorf und Gemeinde im Powiat Kaliski, Woiwodschaft Großpolen
 Mycielin (Dźwierzuty), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945 Mietzelchen, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Mycielin (Koźmin Wielkopolski), Ort im Powiat Krotoszyński, Woiwodschaft Großpolen
 Mycielin (Niegosławice), Ort im Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus (bis 1945 Metschlau, Kreis Sprottau, Schlesien)